Szentgyörgyi István (1736–1799) tanár
 Szentgyörgyi István (1842–1931) színész
 Szentgyörgyi István (1881–1938) szobrász 
 Szentgyörgyi István (1971) hegedűművész, bankár

Jegyzetek